Eintracht Frankfurt is een Duitse vrouwenvoetbalclub uit Frankfurt am Main die uitkomt in de Bundesliga voor vrouwen. De club is opgericht op 27 augustus 1988. Sinds 1 januari 1999 speelt het op het hoogste niveau in Duitsland. Op 18 mei 2019 stond Frankfurt op de Europese ranglijst voor vrouwen op de twaalfde plaats. De club stond van 1998 tot 2020 bekend onder de naam 1. FFC Frankfurt.

Met zestien nationale en vier internationale prijzen is het de succesvolste club uit het Duitse vrouwenvoetbal.

Erelijst

Competitieresultaten 1998–heden

1. FFC Frankfurt in Europa

Wedstrijden

Huidige Selectie

Bekende (oud-)speelsters 
  Verónica Boquete (2014-2015)
  Birgit Prinz (1998-2011)
  Marleen Wissink (1996-2007)
   Jackie Groenen (2015-2019)

Frankfurt